Velika nagrada Alžirije 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 7. aprila 1929 na cestnem dirkališču v francoskem mestu Staouéli (danes Alžirija).

Dirka
R1 = do 1100  cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³.

|-
! 1
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 50
| 3:02:55,0
|-
! 2
|  Guy Cloître
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 40
| +25:01,0
|-
! 3
|  Jacquin
| Privatnik
| Amilcar 1500 (R2)
| 50
| +26:31,4
|-
! 4
|  Lucien Desvaux
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 50
| +36:44,0
|-
! Ods
|  Rudolf Eberhardt
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 48
| Motor
|-
! Ods
|  Emile Dupont
| Privatnik
| Amilcar 1500 (R2)
| 17
| Motor
|-
! Ods
|  Bouville
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 14
| Motor
|-
! Ods
|  Avon
| Privatnik
| BNC 527 (R1)
| 9
| Magnetnik
|-
! Ods
|  François Miguel
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 7
| Trčenje
|-
! DNS
|  Boyriven
| Privatnik
| Omega (R3)
| 
| 
|-
! DNA
|  Janine Jennky
| Privatnica
| Bugatti T35C (R3)
| 
| 
|-
! DNA
|  E. Meyer
| Privatnik
| Bugatti T35 (R3)
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929